

Astronomia
 7209 Cyrus – asteroide della fascia principale

Cinema
 Cyrus – film del 2010 diretto da Jay e Mark Duplass
 Cyrus: Mind of a Serial Killer – film del 2010 diretto da Mark Vadik

Geografia
 Cyrus – nome greco del fiume Kura
 Cyrus – piccola cittadina del Minnesota

Onomastica
 Cyrus – variante del nome proprio di persona italiano Ciro

Personaggi
 Cyrus – personaggio della serie Chrono Trigger
 Cyrus – antagonista principale dei videogiochi Pokémon Diamante e Perla e Pokémon Platino
 Cyrus – personaggio della serie televisiva Trailer Park Boys

Persone
 Billy Ray Cyrus – musicista e attore statunitense
 Miley Cyrus – cantante e attrice statunitense
 Noah Cyrus – attrice statunitense
 Trace Cyrus – musicista statunitense

Altri progetti